Spiegelberg (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg;
 Rijksgraafschap Spiegelberg, een rijksgraafschap binnen het Heilige Roomse Rijk;
 de voormalige psychotherapeutische gemeenschap De Spiegelberg, van 1969 tot 2000 gevestigd op het terrein van Sint-Bavo te Noordwijkerhout.